, page d'homonymie.
 Laure Calamy (1975-), actrice française.
Patronyme anglais
Patronyme français